Miejscowości w USA:
 Richmond Heights – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Richmond Heights – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Richmond Heights – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga